En Pologne, Białowieża peut désigner :

  La Forêt de Białowieża est une forêt primaire d'Europe dans la voïvodie de Podlachie.

 Białowieża, un village dans la voïvodie de Mazovie.

 Białowieża, une localité dans la voïvodie d'Opole.

 Białowieża, un village et le siège de la gmina de Białowieża dans la voïvodie de Podlachie.

 Białowieża, un village de la voïvodie de Sainte-Croix.